Schlöbcke ist der Name von

 Eduard Schlöbcke (1852–1936), deutscher Architekt und Baurat in Lüneburg
 Johannes Schlöbcke, deutscher Kunsthändler, Verleger und Unternehmer, siehe Joh. Schlöbcke